Das Hastings Direct International Championships 2003 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 14. bis 21. Juni 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Eastbourne